Иван Любичич - победитель турнира.

Общая информация 
Андреас Бек проводит первый турнир в году, возвращаясь после травмы.

Иван Любичич впервые с Майами-2006 выходит в финал турнира серии ATP Мастерс.

Сеянные 
Все сеянные начинают турнир со 2 круга.

  Роджер Федерер (Третий раунд)
  Новак Джокович (Четвёртый раунд)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Николай Давыденко (Третий раунд, снятие с турнира)
  Робин Содерлинг (Полуфинал)
  Энди Роддик (Финал)
  Марин Чилич (Второй раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвёртый раунд)
  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (Третий раунд)
  Гаэль Монфис (Второй раунд)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Радек Штепанек (Второй раунд)
  Джон Изнер (Четвёртый раунд)
  Жиль Симон (Второй раунд)

<li> Сэм Куэрри (Третий раунд)
<li> Томми Робредо (Четвертьфинал)
<li> Томаш Бердых (Четвертьфинал)
<li> '''Иван Любичич (Титул)
<li> Хуан Монако (Четвертьфинал)
<li> Юрген Мельцер (Четвёртый раунд)
<li> Иво Карлович (Второй раунд)
<li> Альберт Монтаньес (Третий раунд)
<li> Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)
<li> Томас Беллуччи (Третий раунд)
<li> Маркос Багдатис (Четвёртый раунд)
<li> Фелисиано Лопес (Третий раунд)
<li> Виктор Троицки (Четвёртый раунд)
<li> Янко Типсаревич (Второй раунд, снятие с турнира)
<li> Жюльен Беннето (Второй раунд)
<li> Игорь Андреев ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира
 Сетка квалификационного турнира

BNP Paribas Open 2010